Gostun peut désigner :
en Bulgarie
Gostun, un chef bulgare qui arriva au pouvoir en 603 ;
Gostun, une localité située dans l'obchtina de Bansko et dans l'oblast de Blagoevgrad ;
en Serbie
Gostun, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.